Микільська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Микільська волость — Боровського повіту Калузької губернії;
 Микільська волость — Катеринославського повіту Катеринославської губернії;
 Микільська волость — Оренбурзького повіту Оренбурзької губернії;
 Микільська волость — Камишловського повіту Пермської губернії;
 Микільська волость — Полтавського повіту Полтавської губернії;
 Микільська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії;
 Микільська волость — Старобільського повіту Харківської губернії;
 Микільська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.